Stanisław Pawłowicz Naruszewicz (zm. 1589) – kasztelan smoleński i mścisławski, ciwun wileński, derewniczy wileński
 Stanisław Naruszewicz (zm. 1650) – referendarz litewski, pisarz wielki litewski, starosta lidzki